Výraz Hummel může mít vícero významů.

V německém jazyce  die Hummel je výraz pro čmeláka.

 Hummel – německá obrněná pásová houfnice
 Siebel Si 202 Hummel – německý lehký víceúčelový letoun
 Hummel (Fuchs) – typ bojového vozidla německého výrobce Fuchs (firma)
 Hummel (firma) – německý výrobce traktorů a zemědělských strojů
 Hummel International – dánský výrobce oděvů
 Humel (hudební nástroj) – strunný nástroj
 Hummel Cup Open – brněnský floorballový turnaj

Příjmení 
 Zdeněk Hummel – československý basketbalista
 Matthias Hummel – pražský stavitel, viz Hummelův dům na Malé Straně v Praze
 Ferdinand Hummel – operetní hudební skladatel
 Johann Nepomuk Hummel (1778–1837) – rakouský hudební skladatel období klasicismu, klavírista, dirigent a hudební pedagog
Fiktivní postavy
 Ředitel Hummel – postava ze hry Strašidelná sonáta Augusta Strindberga
Viz též
 Huml (Humml)
 Hommel
 Hummler (Hümmler, Humler)
 Humel

Zeměpisné objekty 
 Hummel – německé označení české obce Homole u Panny v Ústeckém kraji
 Hummel – německé označení historického hradu a panství Homole v Kladském hrabství

Externí odkazy 
 

Německá příjmení